Aktion Gewitter steht für:

 Aktion Gitter – Verhaftungsaktion nach dem gescheiterten Attentat des 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler
 Aktion Burza – militärische Operation der Polnischen Heimatarmee 1944.